Mbeng peut désigner :
 Mbeng, un village du Cameroun dans la commune de Matomb,
 Mbeng I, un village du Cameroun dans la commune de Ngomedzap,
 Mbeng II, un village du Cameroun dans la commune de Ngomedzap.